Georgseiche, auch Georgs-Eiche oder Georgseichen, steht für

 Georgseichen (Hannover), zum Naturdenkmal erklärte Eichengruppe im Georgengarten von Hannover
 Georgseichen (Harz), Eichen am Rundwanderweg bei Thale im Harz